El término CMR puede hacer referencia a :

 La tarjeta de crédito Crédito Multi-Rotativo Falabella, más conocida por su acrónimo, CMR Falabella
 Un robot móvil colaborativo, sus siglas en inglés, Collaborative Mobile Robot.
 La Magnetorresistencia colosal, más conocida por su acrónimo en inglés, CMR (Colossal magnetoresistance)
 El Convenio de transporte internacional de Mercancías por Carretera, más conocido por sus siglas en francés, CMR (Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route)
 La Liberación de memoria celular, más conocida por sus siglas en inglés CMR (Cellular Memory Release)
 El Comité Militar Revolucionario, órgano de la insurrección armada durante la Revolución de Octubre de 1917 en Rusia